Birkenstein kan syfta på:

Tyskland 
 Birkenstein, Hoppegarten – en förort till Berlin i Hoppegartens kommun, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Tyskland 
 Birkenstein, Fischbachau – en ort i Fischbachaus kommun, Landkreis Miesbach, Bayern, Tyskland.

Polen 
 Birkenstein  – fram till 1938 Brosowkenberg, Kreis Angerburg, Ostpreussen, idag en ort i Powiat węgorzewski, Ermland-Masuriens vojvodskap, se Brzozowska Góra
 Birkenstein, Kreis Bütow, Pommern – det tyska namnet för en ort i Powiat bytowski, Pommerns vojvodskap, se Brzozowo, Lipnica
 Birkenstein, Kreis Krotoschin, Wartheland – det tyska namnet för en ort i Storpolens vojvodskap

Ryssland 
 Birkenstein, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreussen – det tyska namnet för Wiswainen, idag en övergiven ort i Rajon Tjernjachovsk, Kaliningrad oblast